Kolegium jezuitów w Krakowie (Plac Szczepański)
 Kolegium jezuitów w Krakowie (ul. Grodzka)
 Kolegium jezuitów w Krakowie (ul. M. Kopernika)